Parafie pod wezwaniem św. Wincentego Pallottiego

 Parafia św. Wincentego Pallottiego w Kielcach
 Parafia św. Wincentego Pallottiego w Łodzi
 Parafia św. Wincentego Pallottiego w Warszawie

Zobacz też 
 Kościół św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego w Poznaniu

 
Wincenty Pallotti, św.